Раифская пустынь — монастырь на берегу Красного моря в Эт-Тур, Египет, был основан в то же период, что и Монастырь Святой Екатерины.

 Раифская пустынь — монастырь Казанской епархии Русской православной церкви, загородная резиденция казанских архиереев.